Henryk Bąk (ur. 1923, zm. 1987) – polski aktor
 Henryk Bąk (ur. 1930, zm. 1998) – polski polityk, wicemarszałek Sejmu I kadencji